Synková ist der Familienname folgender Personen:

 Matylda Synková-Matoušková (1906–1949), tschechische Frauenrechtlerin